Prins Hans kan henvise til:

 Prins Hans af Danmark (1518-1532) - søn af Christian 2.
 Prins Hans af Danmark (1583-1602) - søn af Frederik 2.
 Prins Hans af Glücksborg (1825-1911) - søn af Hertug Vilhelm af Glücksborg og bror til Christian 9.

Se også 
 Hans af Danmark (flertydig)